

Patronyme Domon et Domont
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alice Domon, (1937–1977), religieuse française ;
 Axel Domont, (1990- ), coureur cycliste français ;
 Charles Domont, (1901-1976), spéléologue français ;
 Frédéric Domon, (1962- ), joueur de basket-ball français ;
 Jean-Siméon Domon, (1774-1830), général de division français ;
 Ken Domon, (1909-1990), photographe japonais ;
 Marcel Domon (1923-), homme politique français ;
 Maurice Domon, (1903-1983), créateur de marionnettes et marionnettiste ;

Toponymie
 Domont, commune française du Val-d'Oise ;
 La gare de Domont, gare ferroviaire française, située dans la commune de Domont ;
 Le canton de Domont, division administrative française, située dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France ;

Photographie
 Le prix Ken Domon prestigieux prix de photographie japonais ;
 Le musée photographique Ken Domon un musée japonais de la photographie dans la ville de Sakata ;

Personnages de fiction
 Bayle Domon est un personnage de fiction du cycle de fantasy La Roue du temps ;

Odonymie
 La rue Alice-Domon-et-Léonie-Duquet est une voie du  de Paris, en France

Homonymie
Homonymie de patronyme